Democracia —  regime político

Geografia
 La Democracia —  município guatemalteco do departamento de Escuintla
 La Democracia (Huehuetenango) —  município guatemalteco do departamento de Huehuetenango
 Democracia (Venezuela) —  município do estado de Falcón

Desambiguações de topônimos